Бахтияры:
 Бахтияры (деревня)
 Бахтияры (народ)

См. также 
 Бахтияр